Мнджоян Арменак Левонович (1904—1970) — вірменський радянський хімік-органік. Академік АН Вірменської РСР, доктор хімічних наук, професор. Герой Соціалістичної Праці. Заслужений діяч науки Вірменської РСР.
 Мнджоян Єгія Левонович (1917—1997) — радянський вчений в галузі хімії і технології коньячного виробництва, доктор біологічних наук.
 Маша Мнджоян (* 1995) — вірменська співачка, стала переможницею конкурсу «Голос Вірменії 1»  2013 року.

вірменські прізвища